

Семень — село в Унгенському районі

Семень — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства